Журналі́стська ве́рсія — спосіб подачі інформації у формі припущення. Використовується тоді, коли емпіричних фактів замало, щоб скласти остаточну картину події чи дати беззаперечну характеристику явища. Такий матеріал рекомендується публікувати під рубрикою «ВЕРСІЯ» і всіляко пояснювати читачам, що мова йде не про остаточні висновки. До публікації версій слід ставитись обережно, але в окремих випадках їх просто не вдається уникнути. Так буває, наприклад, тоді, коли газета веде інформаційну кампанію і мусить відстежувати цю подію впродовж тривалого проміжку часу. Щоб не ослабла увага читачів до події, редакція мусить інформувати і про проміжні (а не тільки про остаточні) результати. Використання рубрики «ВЕРСІЯ» захистить журналістів від судових переслідувань у тому разі, коли подана ними інформація виявиться в процесі розслідування спростованою

Журналістська термінологія
Журналістські розслідування